Бондаренко Юрій Іванович (патофізіолог) — український патофізіолог, професор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського
 Бондаренко Юрій Іванович (художник) — український художник-графік

Див. також 
 Бондаренко
Сторінки зі списками однофамільців-тезок